Komitet Centralny Narodowy 1862-1863
 Centralny Komitet Narodowy we Lwowie w 1914 roku
 Centralny Komitet Narodowy w Warszawie 1915-1917